Лу Цзян (; 30 июня 1981, Пекин) — китайский футболист, полузащитник, в настоящее время выступающий за любительскую команду «Аньхой Хэфэй Гуйгуань».
Выступал за национальную сборную Китая по футболу.

Карьера

Клубная 
Лу Цзян начал профессиональную карьеру в клубе «Бэйцзин Гоань» в 2000 году и практически сразу зарекомендовал себя как подающий надежды полузащитник, который первоначально выступал в молодёжной команде. Игрок прогрессировал, однако до 2002 года не мог стать футболистом основного состава, пока новый главный тренер клуба Любко Петрович не стал ставить Лу в основу. С этого периода Лу Цзян стал одним из ключевых игроков команды, однако «Бэйцзин Гоань» долгое время не был топ-клубом и не боролся за чемпионство. В 2005 году с новым главным тренером Шэнь Сянфу Лу перестал попадать в основу, а по окончании сезона стал игроком резервной команды. Только с приходом корейского тренера Ли Чжан Су в 2007 году он получил больше игрового времени. Лу наигрывался как правый полузащитник, а после окончания карьеры Чжан Шуая по окончании сезона 2008 года Ли Цзян стал основным правым полузащитником. Это случилось даже несмотря на восьмиматчевую дисквалификацию, которая последовала после драки с Ли Вэйфэном в матче 27 сентября 2008 года против команды «Ухань Оптикс Вэлли». Из-за того, что на позиции правого полузащитника в команде выступал Чжоу Тин, Лу Цзян получал достаточно игрового времени, а также помог команде в 2009 году завоевать титул чемпиона Китая. В сезоне 2011 года Лу Цзян практически перестал выходить на поле и решил уйти из команды. Вторым в карьере клубом стал представляющий второй дивизион «Хунань Биллоуз», за который игрок был заявлен перед началом сезона 2012 года. С 2013 года выступает за другой клуб второго дивизиона «Пекин Баси».

Международная 
Международная карьера игрока началась с вызова в молодёжную сборную Китая до 23 лет, где он хорошо себя проявил и получил шанс сыграть за национальную сборную. 7 декабря 2002 года дебютировал в сборной Китая в товарищеском матче против команды Сирии, в котором китайская сборная одержала победу со счётом 3:1.

Достижения 
  «Бэйцзин Гоань» 
 Чемпион Китая : 2009
 Обладатель Кубка Китайской футбольной ассоциации : 2003
 Обладатель Суперкубка Китайской футбольной ассоциации : 2003

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Sina
 Профиль игрока на сайте «Бэйцзин Гоань»

Футболисты Китая
Игроки сборной Китая по футболу
Игроки ФК «Бэйцзин Гоань»
Игроки ФК «Пекин Баси»
Игроки ФК «Хунань Биллоуз»